Современный Николаев представляет ряд направлений христианства и иудаизм.

История 
Строительство религиозных храмов в Николаеве началось с первых дней. К 1810 году каменных храмов было:
 4 греческих
 1 католический
 1 старообрядческий
 1 еврейский молитвенный дом.
К 1869 году в Николаеве богослужение велось в 18 церквях и молитвенных домах.

Активное строительство велось до 1915 года. Инициаторами и организаторами были губернаторы, архитекторы, купцы и многочисленные жители города. Советский период ознаменовался упадком религии. Под разные политические и экономические кампании снимались колокола, были изъяты дорогие церковные реликвии из золота, платины, серебра и драгоценных камней, редчайшие церковные книги. Часть церквей и часовен были снесены, другие переданы под школы, клубы, музеи. Несколько храмов разрушены во время войн, которые проходили через Николаев. После обретения Украиной независимости религия постепенно начала возрождаться.

Христианство

Православие 
Православие — основная конфессия Николаева.

Украинская Православная церковь Московского Патриархата 
Николаевская епархия
официальный сайт Николаевской епархии УПЦ

 Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (1800)
При кафедральном соборе работает миссионерский, паломнический, издательский отделы, воскресная школа для детей и взрослых, библиотека с читальным залом. При соборе функционирует духовное училище и регентский класс.
Адрес: улица Лягина, 10.
 Соборная церковь святителя Николая Мирликийского (1790)
Адрес: Фалеевская улица, 4.
 Церковь Всех Святых (1807), кладбищенский храм
Адрес: Степная улица, 35.
 Церковь святителя Николая Мирликийского (2005)
Адрес: Набережная улица, 8.
 Церковь Михаила Тверского в Варваровке (1811)
Адрес: Рассветная улица, 1.
 Церковь Равноапостольной Нины в Соляных
Адрес: проспект Героев Украины.
 Церковь Петра и Павла в Матвеевке
Адрес: Верхняя улица, 6а.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Терновке
Адрес: Втората улица, 7.

 Церковь святителя Николая Мирликийского в Терновке
Адрес: Одесское шоссе, 61.
 Собор Симеона Богоприимца (востанавливаемый с 1999 года на территории храма Всех Святых в земле российской просиявших).
При храме работает воскресная школа, проводятся встречи православной молодёжи.
Адрес: улица Генерала Карпенко, 79.
 Церковь Великомученицы Екатерины у Сухого Фонтана
Адрес: Варваровский спуск, 3.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери в Малой Коренихе
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Великой Коренихе (1852)
 Церковь Святого Духа в Богоявленском
Адрес: улица Рыльского, 66.
 Церковь Георгия Победоносца в Широкой Балке
 Церковь Серафима Саровского
Адрес: Знаменская улица, 4.
 Богоявленский приход в Балабановке
Адрес: Балабановка.
 Церковь Святого Духа на Водопое (1857)
При храме действует воскресная школа.
Адрес: Покровская улица, 109-а.
 Церковь Сергия Радонежского
Адрес: Театральная улица, 8/1.

Украинская православная церковь Киевского патриархата 

Николаевская и Богоявленская епархия

 Церковь Иконы Касперовской Божьей Матери (1908) Икону ежедневно в летние месяцы привозили в город и заносили в дома больных жителей. Её удивительные силы исцеляли николаевцев.
 Церковь Святого Александра Невского при морском госпитале (1886)

Украинская автокефальная православная церковь 
 Церковь Святого Пантелеймона (бывшая Леонида-Федосеевская) (1916, во дворе горбольницы № 1)
 Церковь Святих Апостолов Петра и Павла (Корабельный р-н)

Католичество 
 Римско-Католический костёл святого Иосифа (1896, часть строения с куполом сохранилась с 1794 года)

Протестантизм

Церковь евангельских христиан «Любовь Христова» 
Расписание служений:
 Воскресное служение — 09:30; 12:30; 15:30.
 Каждое первое воскресение месяца причастие — 10:00.

Адрес:
 ул. Космонавтов, 81Г
 Маршрутки: 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 63, 64, 66, 72, 78, 79, 82, 89, 90. (остановка «Янтарный»)
 Трамвай: 6. (остановка «Энгельса»)

Лютеранство 

 Евангелическо-лютеранская церковь церковь Христа-Спасителя (середина XIX века, центр Николаева), на Адмиральской улице, 12. Юрисдикция НЕЛЦУ
 Приход УЛЦ (Таврическая епархия)
 Евангелическая-лютеранская церковь, на Богородичной улице (бывшая Пролетарская) 9. Богослужение: в воскресенье в 10:00

Евангельские Христиане-Баптисты 
 Областное объединение церквей Евангельских Христиан-Баптистов
 Пять Домов Молитвы

Пресвитериане 
 Евангельская Пресвитерианская церковь г. Николаева находится по адресу 1-я Слободская улица, д. 122/2 (цокольный этаж). Воскресное служение начинается в 11-00.

Христианская Церковь — Церковь Иисуса Христа (евангелисты) 
 Дом молитвы — ул. Айвазовского, 5А. Богослужения по воскресеньям в 10.00.
Христианская Евангельская церковь «Фимиам». (евангелисты).

Дом культуры строителей (рог), Спасский спуск 13, район «Сухой фонтан» богослужение воскресенье 10-00.

Маршрутка 52 и 43, Трамвай № 1 или пешком от Ц. Рынка.

Адвентисты седьмого дня 
 5-я Ингульская улица, 19А
 Большая Морская улица, 39
 Новостройная улица, 5-А
 ул. Космонавтов, 61, актовый зал Проектного института
 Первомайский переулок, 104
 ул. 8-го Марта, 24
 м-рн Лески, Курортная улица, 7-а (на территории социального центра «Альфа-Ник»). Сб 10-00 и 18-00 (лето) и 16-00 (зима)

Независимая поместная церковь христиан Нового Завета в г. Николаеве 
Расписание служений:
 Центральное служение — воскресенье в 10:00.

Адрес:
 пл. Судостроителей, 3 (ОДК)

Церковь «Жемчужина» 
Центральный пр., 152 (вход с торца), богослужение: в воскресенье 11-00.

Церковь «Сион» 
ул. Шевченко, 22 (угол Обсерваторной), 2-й этаж, богослужение: в воскресенье 16-00.

Армянская Апостольская церковь 
 Церковь Сурб Геворг (Св. Георгий Победоносец). Открыта в ноябре 2012 года. Строительство 2008—2012 года
 Богослужения по воскресеньям в 11.00.

Иудаизм 

В настоящее время в Николаеве существует синагога на улице Шнеерсона, 15.

Мессианский иудаизм 
Еврейская Мессианская община г. Николаева.

Шаббатнее служение проходит по адресу ул. Шевченко 71 (ДОСААФ), Большой зал.

Сайт

Примечания

Ссылки 
 Губернская Неделя: «Два века рядом»
 Голубцов Владимир, иерей. История Православной Церкви на территории современной Николаевской области (по материалам Херсонских епархиальных ведомостей)
 Храмы Николаева
 История еврейский религиозных общин Николаевщины (начало XIX — 50-е годы XX века)

Религия в Николаеве